Duitsland:
Weiden (bij Idar-Oberstein), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Weiden in der Oberpfalz, een stadsdistrict in de deelstaat Beieren
Weiden (Keulen), een stadsdeel van Keulen in NRW

Oostenrijk:
Weiden am See, een gemeente in de deelstaat Burgenland
Weiden an der March, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Weiden bei Rechnitz, een gemeente in de deelstaat Burgenland

Overige:
Meervoud van weide